Dekan může mít různé významy:

 dekan (uhlovodík) – nasycený uhlovodík (alkan) s deseti atomy uhlíku
 Dekan (geografie) – Dekánská plošina (pahorkatina, vysočina, Dakšinská plošina, Dakkhin, Deccan, Dekhan, angl. Deccan Plateau) – vysočina na poloostrově Přední Indie
 dekan (astrologie) – ve starém Egyptě označení pro 1/12 noční oblohy
 dekan (okurka) – nehybridní odrůda okurky nakládačky

Příjmení
 Ján Dekan (1919–2007) – slovenský archeolog a historik zabývající se Velkou Moravou, v letech 1953–57 děkan FF UK v Bratislavě

Podobné názvy
 István Dékány – maďarský sociolog
 děkan